Caballer ist der Familienname folgender Personen:
 Francisco Caballer (* 1932), spanischer Hockeyspieler
 Josep Hospitaler i Caballer († 1873), katalanischer Gelehrter und Autor